Kunio Nagayama (1970-), footballeur japonais ;
 Norio Nagayama (1949-1997), romancier et un tueur en série japonais ;
 Yōko Nagayama (1968-), chanteuse et actrice japonaise.

Toponyme
Mont Nagayama, stratovolcan de l'Hokkaidō au Japon.

Patronyme japonais
Homonymie